Heterozetes är ett släkte av kvalster. Heterozetes ingår i familjen Heterozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Heterozetes